Рагимат Абдулмуталибовна Гаджиева (, Ахты, Дагестанская область — 1990, Махачкала) — советская певица (сопрано), народная артистка РСФСР (1967). Член КПСС с 1938 года.

Биография 
Рагимат Абдулмуталибовна Гаджиева родилась а в селе Ахты Дагестанской области, отец Абдулмуталиб преподавал в медресе. В 1915 году семья переехала в Баку, где отец заведовал складами кормов владельца, снабжавшего город фургонами на лошадиной тяге. Училась в русско-турецкой гимназии, в свободное время занималась пением. Во время армяно-азербайджанской резни вернулась в село. В 1921 году вернулась в Баку. Окончила Азербайджанский женский педагогический институт. После института преподавала аварский язык в школах в Хунзахе и Ахтах, была избрана народным судьей района, позже — членом коллегии Верховного суда Дагестанской АССР.

Однажды её попросили выступить на концерте в честь приезда в республику министра тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Через три дня решением обкома партии и Верховного Совета республики члена коллегии Верховного суда ДАССР её перевели солисткой хора Дагестанского радиокомитета с аргументацией: «судью легко найти, а такого голоса в республике больше нет».

В 1935—1970 годах была солисткой Дагестанского радио в Махачкале. В репертуаре певицы были песни народов СССР, дагестанские народные песни, произведения советских авторов. Исполняла песни профессиональных композиторов Г. Гасанова, Э. Ибрагимовой, С. Керимова, З. Гаджиева, композиторов-песенников А. Мехмана, О. Аюбова, Дж. Мехтиева, Г. Мурсалова.

Умерла в 1990 году.

Награды и премии 
 Дипломант Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение произведений советских композиторов (1956).
 Народная артистка Дагестанской АССР.
 Народная артистка РСФСР (1967).
 Заслуженная артистка РСФСР (1959).
 Орден Ленина (4 мая 1960).
 Орден «Знак Почёта».

Память 
 Мемориальная доска на доме № 14 «а» по улице Ирчи Казака в Махачкале, где жила певица.
 Имя певицы носит Ахтынская детская музыкальная школа.

Литература 
 Музыкальная энциклопедия в 6 тт., 1973-1982.

Ссылки 
 
 
 
 

Народные артисты Дагестанской АССР